Эли Охана (; , Иерусалим) — израильский футболист и футбольный тренер. Четырёхкратный чемпион Израиля (1987, 1993, 1997, 1998), чемпион Бельгии (1989), обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА (1988) в составе клуба «Мехелен». Лауреат награды «Браво», присуждаемой лучшему молодому игроку Европы; трижды (1984, 1993, 1997) признавался лучшим игроком чемпионата Израиля и один раз (2007) лучшим тренером.

Игровая карьера 
Эли Охана был восьмым, младшим ребёнком в семье восточных евреев из Марокко, придерживавшихся иудейской традиции. В 11 лет начал играть в детской команде иерусалимского клуба «Бейтар» и уже в 13 лет попал во взрослую команду. Отец Эли поначалу возражал против увлечения сына, но по просьбе старшего брата, Йосси, согласился, чтобы тот продолжал играть, если будет посещать синагогу по субботам перед играми. В 1984 году Эли был признан лучшим игроком Израиля, в 1985 и 1986 годах дважды завоёвывал с командой Кубок Израиля, а в сезоне 1986/87 сыграл важную роль в первом в её истории выигрыше национального чемпионата.

После победы в чемпионате Израиля Оханой заинтересовались зарубежные клубы, и он подписал контракт с бельгийской командой «Мехелен», только что завоевавшей Кубок Бельгии. «Мехелен» был допущен к участию в Кубке обладателей кубков и неожиданно выиграл этот престижный трофей. В финале против амстердамского «Аякса» Охана сделал передачу, закончившуюся единственным в этом матче голом. Он также забил гол в полуфинальном матче с итальянской «Аталантой». По итогам европейского клубного сезона Охана был удостоен приза «Браво», присуждаемого журналом «Guerin Sportivo» лучшему молодому (до 23 лет) футболисту Европы. Позже в том же году Охана в составе «Мехелена» выиграл и Суперкубок УЕФА: его команда по сумме двух встреч победила обладателей Кубка чемпионов, нидерландский ПСВ. В следующем году «Мехелен» с Оханой выиграл первый чемпионский титул за последние 40 лет.

Популярности Оханы способствовал эпизод отборочной игры чемпионата мира в 1990 году. Перед матчем Австралия — Израиль тренер австралийцев позволил себе несколько антисемитских высказываний. Во время матча Охана, забивший красивый гол в ворота австралийцев, демонстративно подбежал к скамейке запасных соперника, жестами показывая на звезду Давида на своей футболке. Сборная Израиля добилась ничьей на поле соперника и завоевала право на участие в стыковых матчах со сборной Колумбии. Позже в 1990 году Охана оказался участником скандала. Он и ещё двое ведущих игроков сборной (Ронни Розенталь, Шалом Тиква) отказались выйти на поле в товарищеском матче со сборной СССР, так как им не была оформлена страховка. Все они были отстранены от дальнейших игр за сборную; с Оханы наказание было снято через три года.

В 1990 году Охана перешёл в португальский клуб «Брага», но вскоре вернулся в «Бейтар», к тому моменту вылетевший в Лигу арцит, тогда второй дивизион чемпионата Израиля. При участии Оханы «Бейтар» безоговорочно выиграл чемпионат Лиги арцит в 1992 году, а уже год спустя первенствовал и в чемпионате первого дивизиона. Охана был признан лучшим игроком 1993 года. Затем, в сезоне 1996/97 он завоевал «золото» национального первенства уже как капитан «Бейтара» и вновь был признан лучшим игроком года. Вскоре после начала следующего сезона он получил травму, положившую преждевременный конец его игровой карьере.

В 2009 году Охана был назван третьим в списке лучших футболистов в истории Израиля и стал членом Зала футбольной славы Израиля.

Тренерская карьера 
После короткого периода в роли помощника тренера, а затем тренера «Бейтара», Охана возглавил тель-авивский клуб «Бней-Иегуда». Его тренерский дебют оказался неудачным, и команда покинула высший дивизион, но после короткого периода в «Маккаби» (Петах-Тиква) Охана вернулся в «Бней Иегуду» и сумел снова вывести команду в Премьер-лигу.

В мае 2003 года Охана вернулся в иерусалимский «Бейтар» в качестве главного тренера. Команда переживала трудные финансовые времена, и её состав базировался на молодых игроках; в итоге «Бейтар» завершил сезон в нижней половине таблицы. Следующий сезон команда завершила уже на четвёртом месте, а в 2005 году её приобрёл израильский миллиардер, выходец из СССР Аркадий Гайдамак, строивший на её счёт амбициозные планы. Вскоре Охана заявил об уходе из клуба и подписал контракт с командой «Хапоэль» (Кфар-Сава), обосновавшейся на самом дне турнирной таблицы и казавшейся явным претендентом на вылет. После прихода Оханы команда заиграла увереннее и сумела остаться в Премьер-лиге ещё на сезон, а сам Охана был признан тренером года. Тем не менее год спустя «Хапоэль» всё же покинул высший дивизион, после чего Охане было предложено возглавить юношескую сборную страны. С этой командой он завоевал бронзовые медали Маккабиады 2009 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Евреи в спорте»

Футболисты Израиля
Футбольные тренеры Израиля
Игроки ФК «Бейтар» Иерусалим
Игроки ФК «Мехелен»
Игроки ФК «Брага»
Игроки сборной Израиля по футболу
Тренеры ФК «Бейтар» Иерусалим
Тренеры ФК «Бней Иегуда»
Тренеры ФК «Хапоэль» Кфар-Сава